Уа́йзман, Уа́йзмен или Уа́йсмен () — фамилия английского происхождения, а также топоним.

Фамилия 
 Уайзмен, Эдмунд (ум. 1605) — член британского Парламента в 1563 году.
 Уайзмен, Джозеф (1918—2009) — американский актёр.
 Уайзман, Мак (1925—2019) — певец стиля блюграсс, получивший прозвище «Голос сердца».
 Уайзман, Осборн  (1915—1942) — американский лётчик, лейтенант ВМС США во время Второй мировой войны.
  (род. 1940) — британский классический филолог.
 Уайзман, Лиз (род. 1964) — американская писательница, педагог, бизнес-консультант, автор книг.
 Уайзман, Ричард (род. 1966) — профессор по общественному пониманию психологии в Хердфордширском университете в Англии.
 Уайзман, Кевин (род. 1970) — американский театральный, телевизионный и киноактёр.
 Уайзман, Лен (род. 1973) — американский режиссёр, сценарист, продюсер (фильмы «Другой мир» и «Крепкий орешек 4»).
 Уайсмен, Грегори Рид (род. 1975) — американский лётчик-испытатель и астронавт НАСА.
 Уайзман, Скотт (род. 1985) — английский и гибралтарский футболист.
 Уайзман, Рошель (ныне — Хьюмс; род. 1989) — английская певица, автор песен, композитор, актриса и танцовщица.

Топоним 
 Уайзмен — статистически обособленная местность, штат Аляска, США.

См. также 
 Уайз